Pedrovo  (in sloveno: Pedrovo) è un insediamento (naselje) della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, è stato istituito nel 2011 come parte dell'insediamento di Rifembergo, la chiesa del paese è dedicata allo Spirito Santo e fa parte della diocesi di Capodistria.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica